Морвен има више значења:
 Морвен (Џорџија)
 Морвен (Северна Каролина)